Carlos Moya – calciatore argentino
 Carlos Moya – sociologo spagnolo
 Carlos Moyá – tennista spagnolo